Населені пункти в Чехії:

 Бржезі (Бржецлав)
 Бржезі (Ждяр-над-Сазавою)
 Бржезі (Страконіце)
 Бржезі (Прага-схід)